Кушкино — название населённых пунктов.

Россия 
 Кушкино — деревня в Оленинском районе Тверской области.

Украина 
 Кушкино — село в Глуховском районе Сумской области.